Desa Bayeman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bayeman (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 112,92), Jawa Timur, 
 Desa Bayeman (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 113,13), Jawa Timur, 
 Desa Bayeman (administrativ by i Indonesien, lat -7,82, long 114,12), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar